Franz Anton Menge, entomologo tedesco
3740 Menge, asteroide
Saint-Menge, comune francese

Altri progetti